Als Blattrippe bezeichnet man:
ein Fleischteil, siehe Blattrippe (Fleisch)
ein Pflanzenteil, siehe Blattrippe (Gemüse)